Ел Басурон има више значења:

 Ел Басурон (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Басурон (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Басурон (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Басурон (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику